Sakuraba ist der Familienname folgender Personen:

 Kazuki Sakuraba (* 1971), japanische Schriftstellerin
 Motoi Sakuraba (* 1965), japanischer Musiker und Komponist
 Yoshihiko Sakuraba (* 1966), japanischer Rugby-Union-Spieler